Prentiss, parfois othographié aussi Prentis ou Prentice, peut faire référence à :

Patronymes 

 Daniel Webster Prentiss (?-?) (fl. 1903), zoologiste britannique. Premier descripteur de l'espèce Neovison macrodon sous le nom de Prentis
 Mary Arnold-Prentiss (1916-1975), joueuse de tennis américaine
 Nathaniel Prentiss Banks (1816-1894) homme politique américain
 Paula Prentiss (née en 1938), actrice américaine
 Victoria Prentis (née en 1971), femme politique britannique
 Amy Prentiss, série américaine de 1974

Personnage de fiction 
 Emily Prentiss, personnage de fiction issu de la série télévisée américaine Esprits Criminels

Toponymes 
 Comté de Prentiss
 Prentiss (Mississippi)